Die World Seniors Darts Tour 2022/23 ist die zweite Austragung der von Modus Darts und Snooker Legends ausgetragenen Dartsturnierserie, welche sich an Dartspieler im Seniorenbereich (50 Jahre und älter) richtet. Sie besteht aus insgesamt 25 Turnieren.

Qualifikation 
An der World Seniors Darts Tour 2022/23 kann jede Personen, welche das fünfzigste Lebensjahr vollendet hat, teilnehmen. Bedingung ist dabei die Registrierung über die Website der Organisation. Eine Ausnahme bilden hierbei die vier Major-Turniere. Zu diesen werden renommierte Dartspieler im betreffenden Alter eingeladen. Zusätzlich werden Plätze über Qualifikationsturniere vergeben, an denen wiederum jeder registrierte Spieler teilnehmen kann.

Austragungsorte 
Die zweite Saison der World Seniors Darts Tour findet vollständig in England an insgesamt sechs verschiedenen Veranstaltungsorten statt.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der World Seniors Darts Tour ab dem Viertelfinale.

Erstes Turnierwochenende 
Austragungsort: Crucible Club, Reading
Link:

LP Metal Detecting Series 1 
Datum: 11. November 2022

Jennings Bet World Championship Qualifier 1 
Datum: 12. November 2022

Jennings Bet World Championship Qualifier 2 
Datum: 13. November 2022

Zweites Turnierwochenende 
Austragungsort: Crucible Club, Reading
Link:

LP Metal Detecting Series 2 
Datum: 27. Januar 2023

Jennings Bet World Championship Qualifier 3 
Datum: 28. Januar 2023

Jennings Bet World Championship Qualifier 4 
Datum: 29. Januar 2023

Jennings Bet World Championship 
Datum:9. bis 12. Februar 2023
Austragungsort: Circus Tavern, Purfleet

Drittes Turnierwochenende 
Austragungsort: Viva, Blackpool
Link:

Jennings Bet Champion of Champions Golden Ticket 
Datum: 24. März 2023

Open Series Event 1 
Datum: 25. März 2023

Open Series Event 2 
Datum: 26. März 2023

Jennings Bet Champion of Champions 
Datum: 25. bis 26. März 2023
Austragungsort: Viva, Blackpool

Viertes Turnierwochenende 
Austragungsort: Crucible Club, Reading
Link:

LP Metal Detecting Series 3 
Datum: 14. April 2023

Masters Qualifier 1 
Datum: 15. April 2023

Masters Qualifier 2 
Datum: 16. April 2023

Fünftes Turnierwochenende 
Austragungsort: Crucible Club, Newbury
Link:

Open Series Event 3 
Datum: 10. Juni 2023

Open Series Event 4 
Datum: 11. Juni 2023

Masters 
Datum: 24. bis 25. Juni 2023
Austragungsort: Westlands, Yeovil

Sechstes Turnierwochenende 
Austragungsort: Crucible Club, Reading
Link:

LP Metal Detecting Series 4 
Datum: 28. Juli 2023

Matchplay Qualifier 1 
Datum: 29. Juli 2023

Matchplay Qualifier 4 
Datum: 30. Juli 2023

Matchplay 
Datum: 2. bis 3. September 2023
Austragungsort: Barbican, York

Siebtes Turnierwochenende 
Austragungsort: Crucible Club, Newbury
Link:

Open Series Event 5 
Datum: 7. Oktober 2023

Open Series Event 6 
Datum: 8. Oktober 2023

Achtes Turnierwochenende 
Austragungsort: Crucible Club, Newbury
Link:

Open Series Event 7 
Datum: 11. November 2023

Open Series Event 8 
Datum: 12. November 2023

Weblinks 
 Website der World Seniors Darts Tour
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2021
Dartveranstaltung 2022